Krystyna Sokołowska (ur. 1947) – polska polityk, posłanka na  Sejm PRL VIII kadencji
 Krystyna Sokołowska (ur. 1997) – polska modelka, Miss Polonia 2021